Yeats ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Yeats (1919–2001), irische Künstlerin
 Dorothy Yeats (* 1993), eine kanadische Ringerin
 Elizabeth Yeats (1868–1940), irische Pädagogin und Verlegerin
 Jack Butler Yeats (1871–1957), irischer Maler und Autor
 John Butler Yeats (1839–1922), irischer Maler
 Lily Yeats (1866–1949), irische Stickerin
 Matthew Yeats (* 1979), kanadischer Eishockeytorhüter
 Michael Yeats (1921–2007), irischer Politiker
 Ron Yeats (* 1937), schottischer Fußballspieler
 William Butler Yeats (1865–1939), irischer Dichter

Sonstiges:
 Yeats-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Yates
 Yeates